Osoby o tym nazwisku:
 Ermanno Olmi – włoski reżyser, scenarzysta, operator, montażysta i producent filmowy
 Renato Olmi – włoski piłkarz
 Vigilio Mario Olmi – rzymskokatolicki duchowny